24-й чемпионат Европы по художественной гимнастике состоялся в Турине (Италия) с 5 по 7 июня 2008 года. В нём приняли участие спортсменки из 36 стран. Комплекты медалей были разыграны в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях. Среди юниоров награды были разыграны в командном первенстве, а также в отдельных видах.

Медалисты

Результаты

Индивидуальное многоборье

Групповое многоборье

5 скакалок

3 обруча+2 пары булав

Юниоры

Командное первенство

Скакалка

Обруч

Мяч

Лента

Примечания

Ссылки 
 
 

Спорт в Италии в 2008 году
Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Международные спортивные соревнования в Турине
Июнь 2008 года
Художественная гимнастика
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по гимнастике в Италии